Присика може бити:

 Присика (Доњи Вакуф), насељено мјесто у општини Доњи Вакуф, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Присика (Добретићи), насељено мјесто у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ